Coast to Coast (álbum de Westlife), 2000
Coast to Coast (álbum de Cody Simpson), 2011